Hanisch ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Baldefrid Hanisch (1919–2010), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Cornelia Hanisch (* 1952), deutsche Fechterin
 Emmanuel Hanisch (1882–1940), deutscher Geistlicher, Titularbischof von Gor
 Erich Hanisch (* 1909), deutscher Kanute

 Frank Hanisch (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hanna Hanisch (1920–1992), deutsche Schriftstellerin
 Hans-Joachim Hanisch (* 1928), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans-Joachim Hanisch (Politiker), deutscher Politiker (LDPD), MdV 
 Harald Hanisch (* 1969), österreichischer Songwriter, Komponist und Musikproduzent
 Helmut Hanisch (1943–2016), deutscher Religionspädagoge und Autor
 Herbert von Reyl-Hanisch (1898–1937), österreichischer Maler
 Holger Hanisch (1950–2006), deutscher Aktivist
 Joachim Hanisch (* 1948), deutscher Politiker (FW)
 Karl Heinz Hanisch (1915–1997), deutscher Gärtner, Journalist und Sachbuchautor
 Manfred Hanisch (* 1950), deutscher Geschichtsdidaktiker
 Michael Hanisch (* 1940), deutscher Filmjournalist und Autor

 Reinhold Hanisch (1884–1937), österreichischer Geschäftspartner von Adolf Hitler
 Richard Hanisch (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Rolf Hanisch (* 1942), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudolf Hanisch (1943–2017), deutscher Tänzer und Choreograf
 Rune Hanisch (* 1996), deutscher Handballspieler
 Thordies Hanisch (* 1979), deutsche Politikerin (SPD), MdL Niedersachsen
 Uli Hanisch (* 1967), deutscher Szenenbildner
 Volker Hanisch (* 1963), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wilhelm Hanisch (1890–1956), österreichischer Parteifunktionär (NSDAP)
 Wolf Alexander Hanisch (* 1963), deutscher Feuilletonist und Buchautor
 Wolfgang Hanisch (* 1951), deutscher Leichtathlet

Siehe auch 
 Hanisch-Inseln im Roten Meer
 Blumen-Hanisch, Einzelhandelsunternehmen in Frankfurt am Main und in Leipzig
 Hänisch
 Harnisch (Begriffsklärung)

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname